Ginther ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Ginther (* 1975), US-amerikanischer Politiker
 Anton Ginther (1655–1725), deutscher katholischer Pfarrer und Dekan
 Heinrich Ginther (* 1958), österreichischer Politiker
 Richie Ginther (1930–1989), US-amerikanischer Formel-1-Rennfahrer
 Sabine Ginther (* 1970), österreichische Skirennläuferin

Siehe auch:
 Ginter